Hrabstwo Lunenburg (ang. Lunenburg County) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Hrabstwo Lunenburg (ang. Lunenburg County) w USA, w stanie Wirginia